Ел Тепамо има више значења:

 Ел Тепамо (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тепамо (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепамо (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику